Davide Pinato (n. 1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Marco Pinato (n. 1995) – calciatore italiano